Чемпіонат Швейцарії з хокею 1972 — 61-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіонат пройшов за формулою останніх чемпіонатів, команди зіграли між собою по 2 матчі. За підсумками першого етапу п'ятірка найкращих розіграли медалі, чемпіоном став «Ла Шо-де-Фон» (5 титул). Трійка найгірших розіграли «зайвого», НЛА покинув ХК «Вісп», який вибув до НЛБ.

Підсумкова таблиця (1 етап)

Підсумкова таблиця (фінальний раунд) 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Втішний раунд 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Найкращі бомбардири 
Улі Лютхі (ХК «Клотен») - 36 очок
Петер Лютхі (ХК «Клотен») - 36 очок

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1972 у швейцарському спорті